John Hutchinson (1615–1664) angol politikus, ezredes
  John Hutchinson (1884–1972) angol botanikus
  John Hutchinson (?–2021) brit gitáros
  John Hutchinson (1979) ausztráliai születésű máltai labdarúgó